Фили́пе Миге́л Албуке́рке (, родился 13 июня 1985 года в Коимбре) — португальский автогонщик, выступал во младших «формулах», в настоящее время — в серии SuperStars. Представлял сборную Португалии в А1 Гран-при сезона 2007-08 и 2008-09. В 2011 году выступал в DTM за рулем Audi A4.

Карьера 

Филипе Албукерке начал свою карьеру с картинга в 1993, «Поначалу картинг для меня был лишь забавой, но всё быстрее это становилось серьёзным». Албукерке напомнил: «Очень трудно найти спонсора. Без поддержки Red Bull я бы скорее всего продолжил заниматься уроками дома» — он добавил. Молодой португальский гонщик завоевал два национальных картинговых титула до перехода в Испанскую Формулу-3 с помощью Red Bull. Но позднее Альбукерке перешёл в Формулу-Рено. Португалец прокомментировал следующим образом: «так как я был уволен Red Bull, я решил перейти 2-литровую Формулу-Рено в Зольдере.» Албукерке был быстрейшим пилотом в гонке и его пригласили в немецкую серию.

Португальский пилот завершил сезон Испанской Формулы-3 на шестом месте, пятым в Еврокубке Формулы-Рено и третьим в Формуле-Рено Германия, также он был лучшим новичком во всех трёх чемпионатах. В 2006 Альбукерке принял участие в двух чемпионатах в Еврокубке Формулы-Рено и в североевропейском кубке Формулы-Рено и выиграл чемпионские титулы в обоих чемпионатах.

В 2007 Албукерке пришёл в чемпионат Мировая Серия Рено за команду Epsilon Euskadi. Также он заменил травмированного Эрнесто Висо на этапе в Сильверстоуне GP2, после страшной аварии венесуэльца в Маньи-Куре. Также он стал основным пилотом португальской команды А1 Гран-при.

В августе 2009 г. дебютировал в серии SuperStars за рулем Ауди RS4, дважды заняв второе место в двух гонках.

Победитель Гонки Чемпионов 2010 года в личном зачете.

В 2011 году Албукерке участвовал в DTM за рулем Audi A4 образца 2008 года, а также участвовал в Blancpain Endurance Series на Audi R8 бельгийской команды WRT, которая заняла второе место в итоговом зачете.

В 2013 году Албукерке дебютировал в гонке «24 часа Дайтоны» за рулем Audi R8 Grand-Am за команду Alex Job Racing в классе GT. Он победил в этом классе в составе команды Audi, финишировавшей на первом и втором местах.

В 2014 году Албукерке больше не участвовал в гонках DTM. Он участвовал в Европейской серии Ле-Ман в категории LMP2 и занял второе место в зачете пилотов. Он также был членом официальной команды Audi на гонке «24 часа Ле-Мана» в 2014 году.

Албукерке едва не выиграл «24 часа Дайтоны» в 2017 году, лидируя на последних этапах гонки до того, как контакт с Рикки Тейлором привел к его отставанию за семь минут до конца гонки; впоследствии Албукерке преследовал Тейлора на последнем круге гонки, но не смог пройти его и проиграл 0,671 секунды.

Результаты выступлений

Гоночная карьера 

† — Поскольку Албукерке был приглашенным гонщиком, он не мог получать очки.

Результаты выступлений в серии GP2

Источники

Ссылки 
 
 Motorsport People

Автогонщики Португалии
Пилоты GP2 из Португалии
Пилоты Формулы-Рено 3.5
Пилоты Еврокубка Формулы-Рено
Пилоты Немецкой Формулы-Рено
Пилоты Формулы-Рено 2.0 NEC
Пилоты А1 Гран-при
Пилоты Испанской Формулы-3
Гонщики SuperStars
Пилоты чемпионата Global Rallycross
Пилоты DTM из Португалии
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Португалии